Ово је списак држава и територија, поређаних по површини. Списак укључује све суверене државе и зависне територије наведене у ИСО стандарду 3166-1. Непризнате државе, те прекоморски поседи су такође уврштени у списак, али немају број који их рангира на списку, јер је њихова површина већ укалкулисана у матичну земљу.

Списак садржи две колоне са бројевима у низу. Прва колона представља рангиране позиције суверених држава света према површинама матичних територија тих држава, док друга колона представља рангиране позиције свих територија, према горенаведеним стандардима, укључујући све суверене државе, зависне територије, те друге географске територије (нпр. Антарктик) према укупној површини коју те територије заузимају.

Површина сваке територије укључује три врсте мерења:
 Копнена површина - је збир целог копна ограниченог међународним границама и/или обалом, без површине унутрашњих водних тела (реке, језера и слично).
 Унутрашње воде - су збир свих површина унутрашњих водних тела, као што су реке, потоци, природна и вештачка језера и слично, а који су ограничени међународним границама и/или обалом. Неки извори, у унутрашње воде укључују и приобалне воде, у зависности на њихов значај за копно.
 Укупна површина - је укупан збир целе копнене површине и унутрашњих вода, ограничених међународним границама и/или обалом.

Подаци су преузети из статистичког уреда УН, осим ако није другачије назначено.

Списак земаља по површини

Напомене 

На овом списку се налази укупно 195 суверених држава. Њих 193 су Државе чланице Уједињених нација, док су Ватикан и Палестина посматрачи. Статус посматрача има и микронација Малтешки ред, па се због ове чињенице и тај ентитет нашао на овом списку, иако он нема своју територију.

На списку се такође налази и 75 зависних територија (од којих, њих 23 нису стално насељене, па стога их нема на листи земаља по броју становника). Све зависне територије су наведене у ИСО 3166-1 или у ЦИА Ворлд Фактбуку.

Све остале територије, које се налазе на списку, су или непризнате државе или прекоморски поседи и они нису рангирани бројем испред имена.

Види такође листу зависних територија, која садржи 75 зависних територија.

Види још 
 Списак држава,
 Списак држава по броју становника,
 Списак држава по густини насељености,
 Списак држава по континентима,
 Списак држава по датуму настанка.
 Списак политичких и географских тела по површини

Референце 

површина